Geldersche Tramweg-Maatschappij, opgericht 1881 als Gelderse Stoomtramweg Maatschappij (GSTM), opgeheven 1957
 Grands Travaux de Marseille, een Franse bouwonderneming, opgericht 1891, in 2000 overgenomen door VINCI
 GTM Cars, een Britse fabrikant van kitcars, opgericht in 1967
 Gran Telescopio Milimétrico, de Spaanse naam van de Grote Millimetertelescoop in Mexico, operationeel sinds 2006
 ISO 3166-1-code voor Guatemala
 Graduate Texts in Mathematics, een reeks wiskundeboeken